Kute Lintang (Pegasing), een plaats in Indonesië
Kute Lintang (Bukit), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing